Вади́м Ви́кторович Ре́пин (род. 31 августа 1971, Новосибирск, РСФСР, СССР) — советский и российский скрипач. Народный артист Российской Федерации (2022). Лауреат премии Ленинского комсомола (1989).

Начало карьеры 
Родился 31 августа 1971 года в Новосибирске.
Начал играть на скрипке в пятилетнем возрасте у Дмитрия Вакса. Через два года по его инициативе перешёл учиться в ССМШ к профессору Новосибирской консерватории З. Н. Брону. В 1982 году Брон ввёл в репертуар Вадима концерт для скрипки с оркестром № 1 Т. Н. Хренникова, который он исполнил на Международном конкурсе скрипачей имени Венявского в Люблине и стал лауреатом Первой премии.

В 1989 году стал победителем на наиболее престижном конкурсе скрипачей в мире — Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. В финальном туре он играл концерт для скрипки с оркестром П. И. Чайковского и 3-ю сонату Брамса.

В том же 1989 году вместе с семьёй З. Н. Брона и другими его учениками — Николаем Мадоевым, Максимом Венгеровым и Натальей Прищепенко переехал в Любек, Германия.

В настоящее время проживает в Швейцарии и Италии. Имеет два гражданства: российское и бельгийское (подарок бельгийской королевы).

Играет на скрипке работы Страдивари, изготовленной в 1733 году.

Репертуар 
Исполнял произведения Моцарта, Брамса, Макса Бруха, Бетховена, Сибелиуса, Чайковского, Танеева, Равеля, Стравинского, Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Хренникова, Губайдулиной.

Творческие контакты 
Играл с известными оркестрами под руководством И. Менухина, Мстислава Ростроповича, Н. Марринера, Зубина Меты, Рикардо Мути, К. Нагано, Рикардо Шайи, В. Гергиева, Д. Ливайна, К. Мазура, С. Реттла, Эса-Пекки Салонена и других выдающихся дирижёров. Записывал диски с Мартой Аргерих, Борисом Березовским, Николаем Луганским, Михаилом Плетнёвым, Юрием Башметом, Евгением Кисиным.

В 2007 году принимал участие в ежегодном международном музыкальном фестивале «Crescendo».

В 2015 году принимал участие в IX Международном юношеском конкурсе имени П. И. Чайковского (г. Новосибирск) в качестве члена жюри по специальности «скрипка».

Признание 
 Народный артист Российской Федерации (1 апреля 2022 года) — за большие заслуги в развитии музыкального искусства.
 Заслуженный артист Российской Федерации (1 апреля 1999 года) — за заслуги в области искусства.
 премия Ленинского комсомола (1989) — за высокое исполнительское мастерство
 премия Виктуар де ля мюзик (2010).
 лауреат Конкурса имени королевы Елизаветы, Брюссель (1989)

Личная жизнь 
 Первая жена — Нато (Наталья) Нодаровна Габуния (дочь Нодара Габуния)
 Вторая жена — Caroline Diemunsch
 сын Лео (Леонардо, р. 2006)
 Третья жена — Светлана Захарова (р. 1979), прима-балерина Большого театра России, Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ
 дочь Анна (р. 17.02.2011)

Ссылки 
 В. Репин на сайте Конкурса им. королевы Елизаветы
 Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям». Интервью «Нашей газете» (Швейцария)
 Unofficial fan site
 Записи В. Репина на сайте YouTube
 Дискография
 Вадим Репин: «Всё началось с игрушек». Интервью газете «Городские новости», 2015

Примечания 

Выпускники Новосибирской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Музыканты Новосибирска
Лауреаты премии Echo Klassik инструменталисту года
Лауреаты конкурса имени королевы Елизаветы